Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1979/80 war die zweite Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein.

Der Meister der Oberliga war zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt, welchen der 1. FC Bocholt, im Vorjahr noch Zweitplatzierter der Abschlusstabelle, schließlich mit zwei Punkten Vorsprung vor Schwarz-Weiß Essen erreichte und somit auch an der Amateurmeisterschaft teilnahm. In dieser unterlag die Mannschaft im Halbfinale gegen den FC Augsburg.

In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen mit Rhenania Richterich und Westwacht Aachen zwei Aufsteiger aus dem Vorjahr umgehend wieder ab, während die übrigen Abstiegsplätze vom VfB Remscheid 06/08 sowie dem MSV Moers belegt wurden. Für diese rückten als Aufsteiger zur Folgesaison 1980/81 die erst in im Vorjahr aus der Oberliga abgestiegenen 1. FC Viersen und SC Jülich sowie die Neulinge SpVg Frechen 20 und Hamborn 07 in die Oberliga auf. Der Aufstieg Bocholts wurde durch den gleichzeitigen Abstieg des Wuppertaler SV aus der 2. Bundesliga Nord kompensiert.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nordrheinmeister

Literatur 

1979
Fußballsaison 1979/80